Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 1992 года среди мужчин весом до 95 кг проходили в 1992.

Результаты

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 1992